Пелистер (футбольный клуб) () — северомакедонский футбольный клуб из города Битола.
 Пелистер (гандбольный клуб) () — северомакедонский гандбольный клуб из города Битола. (англ.)
 Пелистер (баскетбольный клуб) () — северомакедонский баскетбольный клуб из города Битола. (англ.)
 Пелистер (пик) () — наивысший пик (2601 м) в горном массиве Баба на Балканах. 
  Пелистер (национальный парк) () — национальный парк в Северной Македонии.